Diefdijk (dijk), de naam van een dijk, en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie;
Diefdijk (Vijfheerenlanden en West Betuwe), buurtschap in de gemeenten Vijfheerenlanden en West Betuwe;
Diefdijk (Vijfheerenlanden), buurtschap in de gemeente Vijfheerenlanden.